Birdman and the Galaxy Trio - personagem da Hanna-Barbera.
 Tangata manu (homem-pássaro) - título atribuído ao vencedor de uma competição tradicional da Ilha de Páscoa.

Desambiguação